Бесбес — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бесбес, Азза (род. 1990) — тунисская фехтовальщица-саблистка, многократная чемпионка Африки. 
 Бесбес, Сарра (род. 1989) — тунисская фехтовальщица-шпажистка, многократная чемпионка Африки.